Tour de Suisse 2022 var den 85:e upplagan av det schweiziska etapploppet Tour de Suisse. Cykelloppets åtta etapper kördes över en sammanlagd stäcka på 1 339,6 km i Schweiz och Liechtenstein, med start den 12 juni i Küsnacht och målgång den 19 juni 2022 i Vaduz. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av brittiska Geraint Thomas från cykelstallet Ineos Grenadiers.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

8:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Tour de Suisse 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Schweiz
2022 i Liechtenstein